Gustaf Wasa är namnet på två svenska filmer från 1928:

* Gustaf Wasa del I – en svensk stumfilm från 1928
 Gustaf Wasa del II – en svensk stumfilm från 1928